Les Carlone sont une famille d'artistes italiens d'origine tessinoise.

Les Carlone de Rovio 
C'est essentiellement une famille d'artistes qui viennent de Rovio dans le canton du Tessin en Suisse. Les principaux membres sont :
 Michele Carlone (1468-1519), sculpteur et architecte, travaille avec son frère Antonio Carlone.
  (1470-1525), sculpteur et architecte, travaille avec son frère Michele Carlone.
 Giovanni Carlone (1510-1576), plus connu sous le nom de Giovanni Carloni, sculpteur, actif à Gênes et à Valence, père de Taddeo Carlone.
 Taddeo Carlone (1543-1613), sculpteur, fils de Giovanni Carlone et père de Giovanni Bernardo Carlone et de Giovanni Battista Carlone.
 Giovanni Bernardo Carlone ou Giovanni Carlone (1584-1631), fils de Taddeo Carlone, peintre baroque appartenant à l'école génoise.
 Giovanni Battista Carlone (1603-1684), fils de Taddeo Carlone, peintre baroque.
 Giovanni Andrea Carlone (1639-1697), également connu sous le nom fils d'Andrea Carlone, fils de Giovanni Battista Carlone, peintre baroque.
 Giovanni Carlone (1636-1717), peintre.
 Giovanni Battista Carlone (1580/90-1645), architecte.
 Giuseppe Maria Carlone (1646-1695), architecte et sculpteur.

Les Carlone de Scaria 

 Carlo Martino Carlone (1616-1667), architecte.

Notes et références

Voir aussi

Sources et bibliographie 
 

Peintre suisse du XVIIe siècle
Patronyme italien
Peintre italien du XVIIe siècle